Coordinació (gramàtica)
 Coordinació motora, la fisiologia del moviment.
 Coordinació hereditària, o patró fixat de conducta.
 Coordinació de competències, en els àmbits legislatiu o polític.